Guðjónsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Guðjóns Sohn. Die weibliche Entsprechung ist Guðjónsdóttir (Guðjóns Tochter).

Namensträger 
 Bjarni Guðjónsson (* 1979), isländischer Fußballspieler 
 Brynjar Guðjónsson (* 1992), isländischer Fußballspieler
 Eyþór Guðjónsson (* 1968), isländischer Schauspieler
 Halldór Guðjónsson  (1902–1998), der bürgerliche Name von Halldór Laxness, Schriftsteller
 Helgi Guðjónsson (* 1999), isländischer Fußballspieler
 Jóhannes Karl Guðjónsson (* 1980), isländischer Fußballspieler
 Sigvaldi Guðjónsson (* 1994), isländischer Handballspieler
 Skúli Guðjónsson (1903–1986), isländischer Autor und Politiker
 Snorri Guðjónsson (* 1981), isländischer Handballspieler und -trainer
 Þórður Guðjónsson (* 1973), isländischer Fußballspieler

Siehe auch: 
 Guðjohnsen

Patronym
Isländischer Personenname